Coppa di Polonia 2018-2019 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Polonia 2018-2019 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Polonia 2018-2019 – torneo di pallavolo maschile